«Цветы провинции» (белор. Кветкі правінцыі) — белорусский кинофильм режиссёра Дмитрия Зайцева, экранизация автобиографического романа «Цветы провинции» Георгия Марчука.

Сюжет 

Фильм рассказывает о молодом поэте Адасе Доле, живущем в начале 1970-х годов в провинциальном городке Белоруссии.

Самоубийство матери делает его сиротой при живом отце, не принимающем участия в воспитании сына. Вступив в самостоятельную жизнь, Адась всё чаще возвращается к вопросу: «Почему ушла из жизни его мать?».

В ролях 
 Вячеслав Титов — Адась
 Лев Дуров — доктор
 Александр Кашперов
 Галина Кухальская
 Борис Невзоров — отец
 Александр Сайко
 Ольга Сизова
 Стефания Станюта
 Александр Тимошкин
 Дмитрий Буров — Кирилл

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Дмитрий Зайцев
 Автор сценария — Дмитрий Зайцев
 Автор сюжета — Георгий Марчук
 Оператор-постановщик — Владимир Спорышков
 Художник-постановщик — Александр Верещагин
 Звукорежиссёр — Сергей Чупров

Съемки фильма велись в родном автору Давид-Городке и в Пинске.

Лев Дуров участвовал в съемках всего два дня, специально приехав в Минск по приглашению Марчука, при этом экспромтом добавил в текст своей роли анекдот.

Призы и награды 
Художник-постановщик фильма Александр Верещагин награждён Призом жюри игровых фильмов на кинофестивале «Золотой Витязь-95» за лучшее изобразительное решение.

Создатели фильма в 1996 году удостоены Государственной премии Республики Беларусь: автор экранизированной книги и сценарист Георгий Марчук, режиссёр Дмитрий Зайцев, оператор Владимир Спорышков и исполнитель главной роли Вячеслав Титов).

Критика 
Было отмечено, что фильм стал «одним из неровных, но живых фильмов о деревне» в период общего спада белорусского кино после провозглашения независимости.

Примечания 

Экранизации романов
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы-драмы Белоруссии
Фильмы Белоруссии 1994 года